Baltis steht für:

 Baltis (Göttin), phönizische Göttin
 Bernadette Baltis, Schweizer Grafikerin